Муслимани у Босни и Херцеговини могу бити:

 у верском смислу: муслимани као верници, следбеници ислама, односно припадници Исламске заједнице у Босни и Херцеговини
 у садашњем етничком значењу: етнички Муслимани у Босни и Херцеговини, припадници посебне етничке мањине у Босни и Херцеговини
 у ранијем етничком значењу: бивши Муслимани - садашњи Бошњаци у Босни и Херцеговини, припадници бошњачког народа у Босни и Херцеговини, након усвајања новог бошњачког имена 1993. године
 у политичком смислу: Млади муслимани у Босни и Херцеговини, припадници посебне панисламистичке организације

Види још 
 Муслимани (вишезначна одредница)
 Босански муслимани (вишезначна одредница)
 Херцеговачки муслимани (вишезначна одредница)
 Муслимани у Северној Македонији (вишезначна одредница)